Het verspringen voor heren werd als deel van atletiek tijdens de Olympische Spelen 2004 in Athene afgewerkt op 24 en 26 augustus 2004. De kwalificatie afstand was 8,10 m dit betekent dat iedereen die deze afstand haalde door ging naar de finale. Omdat er maar 6 atleten waren die deze afstand haalden werd dit aangevuld tot 12 atleten.

Kwalificatie

Finale

Mannen Verspringen